Mordsfreunde ist der Name folgender Filme:

 Polizeiruf 110: Mordsfreunde
 Mordsfreunde – Ein Taunuskrimi